Села:
 Лопушне — Закарпатська область, Міжгірська селищна громада
 Лопушне — Тернопільська область, Кременецький район, Лопушненська сільська громада
 Лопушне — Тернопільська область, Кременецький район, (до 2020 року — Лановецький), Лановецька міська громада
 Лопушне — Хмельницька область, Шепетівський район

Див. також 
 Лопушна
 Лопушно
 Лопушня